Osvold est un patronyme norvégien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1994), joueur norvégien de football
 (né en 1961), joueur norvégien de football
 (née en 1945), journaliste norvégienne
 (né en 1941), animateur radio norvégien

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien